A 2013-as Formula–3 Európa-bajnokság a sorozat második szezonja volt, mióta megalakult a Formula–3 Euroseries utódjaként. A szezon március 23-án kezdődött meg az  Autodromo Nazionale Monza versenypályán és a Hockenheimring aszfaltcsíkján fejeződött be október 20-án. A bajnoki címet Raffaele Marciello szerezte meg Felix Rosenqvisttel szemben.

Csapatok és versenyzők 
Az összes résztvevő Dallara kasztnival és Hankook abroncsokkal teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)
 A szélsőséges időjárási körülmények következtében meg kellett szakítani a Monzában rendezett harmadik futamot. Mivel a versenytáv 50%-át teljesítette a mezőny, így a pontszerző helyen végző versenyzők mindössze a pontok felét kapták meg.

Csapatok

Megjegyzések 
 Félix Serrallés egy puerto ricó-i versenyző, aki amerikai licenccel teljesítette a szezont.
 Gary Thompson egy ír versenyző, aki japán licenccel teljesítette a szezont.

Jegyzetek

További információk
A bajnokság hivatalos weboldala (archív, 2013)

Formula–3